Zújar kan syfta på:

Spanien 

 Zújar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Zújar (ort), Andalusien, Provincia de Granada,